La Grande Dispersion est un évènement se déroulant dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert.

Au cours des  années de règne de l’Empereur Dieu, l’Humanité est maintenue dans une sorte de stase forcée. Grâce à sa puissance et ses pouvoirs, le Tyran contient les différentes aspirations de l’Humanité, faisant monter la pression à l’image d’une cocotte-minute.

À la mort de l’Empereur, assassiné comme il l’avait prévu par le ghola Duncan Idaho et Siona Atréides, la pression de l’Humanité s’échappe enfin. Les Hommes se dispersent alors dans tous les sens, explorant toutes les voies. Serait-ce la continuité du Sentier d'Or de Leto II, afin que l’Humanité ne cède pas à la facilité de suivre un seul chemin … ?

Paix de Leto 
La Paix de Leto est une période durant laquelle, grâce aux actions de l’Empereur-Dieu Leto II, le taux de conflits est tombé à moins de 2 % de ce qu’il était avant la prise du pouvoir de Leto.

 Les Enfants de Dune, p. 460.

Cette paix artificielle a été imposée dans le cadre du Sentier d'Or. Leto contrôle et impose l’inactivité à toutes les forces, contenant les possibilités de l’Humanité comme dans une cocotte-minute. À la mort du Tyran, cette « paix » volera en éclats provoquant la Grande Dispersion, propulsant toute l’Humanité sur de nombreux et nouveaux chemins.

 

Lexique de Dune

en:Dune (franchise)#The return from the Scattering